Emma Heesters (1996), een Nederlandse zangeres
 Johannes Heesters (1903 - 2011), een Nederlands acteur en operettezanger
 Jan Heesters (1893 - 1982), een Nederlands kunstenaar
 Struik